Kawgołowo (wieś) − wieś w Rosji, koło Toksowa
 Kawgołowo (skocznie narciarskie) − kompleks skoczni narciarskich